Nicloux est un nom de famille porté notamment par :
 Maurice Nicloux (1873-1945), ingénieur, médecin et biochimiste français ;
 Guillaume Nicloux (né en 1966), écrivain, réalisateur de cinéma et acteur français.

Homonymie de patronyme